Префектуры и супрефектуры Франции — это коммуны, являющиеся административными центрами департаментов (префектуры) и округов (супрефектуры). По состоянию на 2015 год территория Франции была разделена на 101 департамент (включая 5 заморских) и 335 округов (12 заморских) (не включая Майотту). В данном списке приведены префектуры и супрефектуры Франции, разделённые по департаментам и округам. Заморские департаменты и Корсика выделены цветом.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания 

Префект